

Населені пункти та їхні частини
 Осьно — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Осьно — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осьно — село в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осьно — осада в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства

Примітки